Лелекс (Lelex, Lelegas, Leleks; на древногръцки: Λέλεξ, Λέλεγας) е древно гръцко мъжко име на:

 Лелекс, първият цар на Спарта
 Лелекс (син на Посейдон), цар на Мегара, прародител на лелегите
 Лелекс (Левкада), цар на Левкада, прародител на лелегите
 Лелекс (Нарика), герой от Нарика в Локрида
 Лелекс (Тройзен), герой от Тройзен (Трезена) и другар на Тезей

Вижте също 
 Лелекс (град) (Lélex), град в регион Рона-Алпи, Франция

Мъжки имена